Richard Onslow, 1. baron Onslow
 Richard Onslow, 3. baron Onslow
 Richard William Alan Onslow, 5. hrabia Onslow
 Richard Onslow (admirał)